VUM steht für:
 Victoria University of Manchester, aufgegangen in der University of Manchester
 Vlaamse Uitgeversmaatschappij, belgische Mediengruppe von André Leysen, heute Teil von Mediahuis

vum steht für:
 Vumbu (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Abkürzung